Cercle is het Franse woord voor kring. Het kan verwijzen naar:
 Cercle (Frans bestuur), een bestuurseenheid in het Franse koloniale bestuur
 Cercle (Mali), een bestuurseenheid in Mali
 Cercle Brugge, een Belgische voetbalclub
 Cercle et Carré, een internationale kunstenaarskring uit Parijs